Een roosterstructuur in de scheikunde; zie Kristalstructuur
Een roosterstructuur in de stedenbouw; zie Schaakbordpatroon